Gudmundrå kan avse:

 Gudmundrå socken – en socken i Ångermanland
 Gudmundrå församling – en församling i Härnösand-Kramfors kontrakt i Härnösands stift
 Gudmundrå kyrka – en kyrka i Kramfors och församlingskyrka i Gudmundrå församling
 Gudmundrå landskommun – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1863–1946
 Gudmundrå distrikt – ett distrikt i Kramfors kommun och Västernorrlands län 2016–
 Gudmundrå tingslag – ett tidigare tingslag i Västernorrlands län 1757–1905
 Gudmundrå landsfiskalsdistrikt – ett tidigare landsfiskalsdistrikt i Västernorrlands län 1918–